You're Not Alone è il quinto album in studio del musicista statunitense Andrew W.K., pubblicato nel 2018.

Tracce

Collegamenti esterni